Вильямуэлас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 43 км². Население — 731 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо дель Гран Подер и святая Мария Магдалена.

Население

Примечания

Ссылки 
 En la Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha 
 Página no Oficial de Villamuelas

Муниципалитеты Толедо